El Centre Catòlic de Gràcia és una entitat del districte de Gràcia de Barcelona fundada l'any 1903 per un grup d'antics socis del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. És una associació sociocultural i esportiva privada, sense ànim de lucre, que ofereix als socis serveis i activitats per al temps lliure i la formació. Té seccions de teatre, ball i cant, esport, billar i xapó.

En els seus orígens es va instal·lar en un local del carrer de Mozart i, el 1903, van comprar la masia de Can Pioch on van instal·lar la seva seu, que funcionava com a hostal freqüentat per barcelonins que anaven a Sarrià i tenia un teatre en el primer dels seus quatre pisos. El 1928 van fer la primera reforma integral de l'edifici i, el 2017, la segona. El teatre tenia el 2019 una capacitat de 312 localitats.

L'any 1903 va estrenar una nova versió dels Pastorets: el drama líric L'estel de Natzaret, escrit el 1891 per Ramon Pàmies i amb música de mossèn Miquel Ferrer, una obra creada a final del  dins un moviment de renovació del gènere dels Pastorets. L'obra, organitzada en un pròleg i tres actes, parla de la lluita entre el bé i el mal. Hi té un lloc destacat la paràbola del fill pròdig, Naïm, en qui Satanàs i Sant Miquel dipositen la prova de si l'home pot canviar o no. Naïm és ple d'odi, remordiment, avarícia i enveja, però es reconcilia amb el pare i s'enfronta a Satanàs per adorar, finalment, el nen Jesús. Des de l'any de l'estrena, el grup de teatre amateur de l'entitat l'ha representat ininterrompudament cada any per Nadal, tret del període del 1936 al 1939, durant el qual els locals del Cercle van estar en mans de les Joventuts Llibertàries. El Teatre del Cercle fa aquestes representacions a la sala de l'entitat.

Referències 

Pastorets
Entitats de Gràcia
Organitzacions fundades el 1903